Sirinhaém kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Сиринхаем, kommunhuvudort, Pernambuco, Sirinhaém, 
 Sirinhaém (kommun i Brasilien), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar